Botryodeorsum är ett släkte av svampar. Botryodeorsum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryodeorsum